De Grand Prix-wegrace der Naties 1990 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 20 mei 1990 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië. Het was de laatste Grand Prix der Naties voordat de race in 1991 werd omgedoopt in de Grand Prix-wegrace van Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Naties